

Anno 
 880 o 880 a.C.

Codici 
 880 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rio de Janeiro, in Brasile

Matematica 
 880 – numero